magistarski rad
 magistrat, služba člana magistrata.

Izvor